Номінал:
 Номінал (гроші)
 Номінальна вартість цінних паперів